Arachne – postać z mitologii greckiej
 Arachne – przeglądarka internetowa
 (407) Arachne – planetoida

Zobacz też